Термин -{Даг}- има више значења.

 Даг је музичка група.
 ДАГ је диацилглицерол.
 Директан ациклични граф